Esta é a lista de episódios de Pokémon: Diamond and Pearl, a décima temporada do anime . Ela se passa na região de Sinnoh, onde o Ash Ketchum e Brock conhecem uma coordenadora chamada Dawn, que começa a viajar com eles. No Japão, este é o começo da série .

A música tema de abertura japonesa é "Together", de Fumie Akiyoshi. A música tema do encerramento japonês é  por Grin. A música tema de abertura inglês é "Diamond and Pearl", de "Breeze" Barczynski.

Visão geral 
A divisão entre as temporadas de Pokémon é baseada nas aberturas da versão em inglês de cada episódio e pode não refletir a temporada de produção real. Os números de episódios em inglês baseiam-se em sua primeira exibição nos Estados Unidos ou em syndication do Cartoon Network americano, ou no YTV Television Network do Canadá. Outras nações de língua inglesa seguiram amplamente essa ordem ou a ordem japonesa. Transmissões  subsequentes da versão em inglês seguem a ordem original em japonês, exceto no caso de episódios que não são mais mostrados em inglês. Esta série usa música de jogo Pokémon Yellow, Pokémon Gold e Silver. A série começou a ser exibida regularmente nos Estados Unidos em 4 de junho de 2007 e terminou com o quinquagésimo primeiro e último episódio da décima temporada. "Smells Like Team Spirit", foi ao ar pela primeira vez no Cartoon Network em 1 de fevereiro de 2008. Esta é a última temporada de  Pokémon  apelidado em associação com TAJ Productions.

A série começou a transmitir episódios inéditos no Japão em 28 de setembro de 2006 e terminou em 25 de outubro de 2007. Os primeiros três episódios da décima temporada foram transmitidos nos Estados Unidos como especial em 20 de abril de 2007 no mesmo formato que a exibição japonesa original.

Também foi exibido pela primeira vez no Reino Unido em Cartoon Network Too em 4 de fevereiro de 2008 até 1 de julho de 2008 Pokémon: Diamond and Pearl começou a emitir contas duplas em CITV pela manhã, e Pokémon: Diamond and Pearl Battle Dimension foi ao ar no Jetix em 6 de setembro de 2008, exibindo um novo episódio todos os dias às 18h. A série também começou a ser exibido no Canadá em 16 de agosto de 2008 no YTV. Pop também exibe a série no Reino Unido a partir de março de 2019.

A série foi lançada em seis volumes e três conjuntos de caixas pela Viz Media na América do Norte.

No Brasil, foi exibido em 9 de fevereiro de 2008, no Cartoon Network; foi exibido em 15 de janeiro de 2009 na RedeTV!, e foi exibido em 3 de fevereiro de 2014 no Tooncast. Em Portugal, foi exibido em 31 de janeiro de 2009 na SIC, até episódio 37, que foi hiato em 4 de outubro do mesmo ano. Em 20 de setembro de 2010, mudou de canal para Panda Biggs.

Episódios 
470 – Seguindo na Viagem de Estréia
471 – Dois Graus de Separação
472 – Quando os Mundos Pokémon Colidem
473 – O Amanhecer De Uma Nova Era
474 – Encalhado em Confusões!
475 – Duas Ações, Duas Reações!
476 – A Grande Virada de Piplup!
477 – O Ginásio de Perna Curta!
478 – Meu Mundo por uma Buneary!
479 – Na Moda do Poké-lógio!
480 – Montando Um Ataque de Coordenador
481 – A Chegada de Uma Rival
482 – Nasce um Staravia
483 – Deixa Com o Brock!
484 – As Coisas São Como São!
485 – Enfrentando um Grande Desafio!
486 – Selvagens nas Ruas
487 – O Rampardos que nós Assistimos!
488 – Pegue-me se Puder!
489 – Caçadora de Encrencas!
490 – Queremos uma Evolução
491 – Emprestando Aos Maus!
492 – Enfrentando o Cabeça Dura do Steelix
493 – Preparando uma Doce História!
494 – Oh, Você Sabe Fazer Poffins!
495 – Nervosismo De Pré-Torneio!
496 – Definindo um Placar de Velhos Amigos!
497 – Drifloon ao Vento!
498 – Os Gêmeos Campeões!
499 – Doces Encantamentos
500 – O Tipo Grama é Sempre mais Verde!
501 – Uma Combinação Nervosa
502 – Vestidos para a Vitória!
503 – Todos contra o Buizel!
504 – A Tropa da Elite!
505 – Uma Esfera Secreta de Influencia!
506 – O Doce perfume de Gardênia!
507 – Com a Happiny Somos uma Família Feliz
508 – Duas Babás Quase Perfeitas!
509 – Um Desafio de Elite!
510 – O Melhor Treinamento de Duplas!
511 – A Companhia Electrike!
512 – Mismagius no País das Maravilhas!
513 – Hipótese Hipnótica
514 – Dia da Caça!
515 – A Corrida Labirintonária!
516 – Sandshrew na Mira!
517 – Ash e Dawn! Encarando uma Nova Aventura
518 – Um Dia Ruim Para Dawn!
519 – Batalha em dupla! Aqui vamos nós!
520 – A Chama da Glória!
521 – Tem Jeito de Espírito de Equipe

Listas de episódios de Pokémon‎
Pokémon: Diamond and Pearl